Сулинское сельское поселение — муниципальное образование в Миллеровском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Сулин.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Миллеровского района: Сулинское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Миллеровского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации